Jacques Sullivan : Personnage de fiction
Sulli : chanteuse de K-Pop